Laerkes () ist in der griechischen Mythologie:

 Laerkes (Sohn des Aimon), Vater des Alkimedon
 Laerkes (Künstler), ein Goldschmied aus Pylos